Iguazú (in spagnolo) o Iguaçu (in portoghese) può riferirsi a:

 Iguazú – Affluente del fiume Paraná
 Cascate dell'Iguazú – Cascate generate dall'omonimo fiume presso la confluenza col fiume Paraná
 Parco nazionale dell'Iguazú (Parque Nacional Iguazú) – Parco nazionale dell'Argentina
 Parco nazionale dell'Iguaçu (Parque Nacional do Iguaçu) – Parco nazionale del Brasile
 Dipartimento di Iguazú – Dipartimento dell'Argentina.

Geografia

Argentina 
 Puerto Iguazú

Brasile 
 Boa Esperança do Iguaçu
 Cruzeiro do Iguaçu
 Espigão Alto do Iguaçu
 Foz do Iguaçu
 Nova Iguaçu
 Nova Iguaçu de Goiás
 Nova Prata do Iguaçu
 Quedas do Iguaçu
 Reserva do Iguaçu
 Rio Bonito do Iguaçu
 São Pedro do Iguaçu
 Saudade do Iguaçu
 Serranópolis do Iguaçu

Altro 
 Diocesi di Foz do Iguaçu
 Diocesi di Nova Iguaçu
 Diocesi di Puerto Iguazú
 Microregione di Foz do Iguaçu